O Torneio de Candidatos de 1965 foi a etapa final do ciclo de 1964–1966 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez. O torneio foi disputado nas cidades de Tbilisi, Riga, Bled e Moscou, com o formato de Sistema eliminatório com oito participantes. Boris Spassky venceu a competição e se habilitou a desafiar o então campeão mundial Tigran Petrosian.

Torneios de Candidatos
Desporto na União Soviética em 1965
1965 no xadrez
1965 na Eslovénia
1965 na Letónia
Competições de xadrez da União Soviética